Nong Song Hong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 78.610 locuitori și o suprafață de 514,504 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 135 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen